

Cidades históricas

Atual Turquia 
Antioquia (Antioquia no Orontes; atualmente chamada Antakya) — na margem esquerda do rio Orontes, fundada nos finais do  por Seleuco I Nicator; atualmente chamada Antakya
Antioquia no Tauro — na Cilícia e Comagena, identificada principalmente com a atual Gaziantep, mas também com Alepo
Antioquia da Pisídia — na antiga província romana da Pisídia
Nusaybin (Antioquia Migdônia ou Nísibis) — no sudeste da Turquia
Samósata (Antioquia em Comagena) — antecessora da atual cidade turca de Samsat
Edessa (Mesopotâmia) (Antioquia no Calírroe) — antecessora da atual cidade turca de Şanlıurfa, sudeste da Anatólia
Tarso (Antioquia no Cidno) — na Cilícia
Adana (Antioquia na Cilícia) — na costa sudeste da Turquia
Alepo — cidade da Turquia, identificada por alguns autores, principalmente no passado, como Antioquia no Tauro
Aidim — no sudoeste da Turquia, Trales na Antiguidade, mas também conhecida por Antioquia

Noutros países 
Acre (Israel) (Antioquia Ptolemais)
Umm Qais (Antioquia Semiramis) — na Jordânia
Arwad (Antioquia na Piéria) — na Síria
Merv (Antioquia de Margiana) — no Turquemenistão, atual Mary
Cárax Espasinu (Antioquia em Susiana) — na foz do rio Tigre
Principado de Antioquia — estado cruzado fundado na cidade de Antioquia

Locais atuais 
Antioquia (departamento) — no noroeste da Colômbia
Antioquía (distrito) — distrito da província de Huarochirí, Peru
Santa Fe de Antioquia — no noroeste da Colômbia

Ver também 
Patriarcado de Antioquia — título dos bispos de Antioquia

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história